

Geografia 
 Cer  – montagna delle Alpi Dinariche (Serbia)

Sigle 
 Canale Emiliano Romagnolo  – canale artificiale della Pianura Padana (Italia)
 Catalogo europeo dei rifiuti
 Certified Emission Reduction  – crediti di emissione del Meccanismo di Sviluppo Pulito
 Community of European Railway and Infrastructure Companies  – associazione delle compagnie e dei gestori ferroviari europei 
 Consiglio Europeo della Ricerca  – agenzia europea di finanziamento della ricerca

Codici 
 CER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Maupertus di Cherbourg (Francia)

Mineralogia 
 Cer – abbreviazione di cerussite

Note